Jméno Vilémovice nese více míst.

Obce:
 Vilémovice (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 Vilémovice (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Dolní Vilémovice – obec v okrese Třebíč
 Horní Vilémovice – obec v okrese Třebíč

 Vilémovice (Polsko) (Wilamowice) – obec v polské části Těšínska v gmině Skočov

Části obcí:
 Vilémovice (Červené Janovice) – část obce Červené Janovice v okrese Kutná Hora
 Nové Vilémovice – část obce Uhelná v okrese Jeseník

Zámky:
 Vilémovice (zámek) ve Vilémovicích v okrese Havlíčkův Brod

Externí odkazy